Schammach bezeichnet folgende Orte:

 Schammach (Attenweiler), Ortsteil der Gemeinde Attenweiler im Landkreis Biberach
 Schammach (Grafing bei München), Ortsteil der Gemeinde Grafing bei München im Landkreis Ebersberg